Butoi poate fi:
 Butoi, recipient
 Toponime
 Localitatea Butoi, Olt din România
 Nume de familie
 Liviu Butoi, un muzician român de jazz

Vezi și 
 Dogar
 Dogari
 Dogaru
 Butnaru
 Botnaru
 Kádár

 Butoiu
 Butoiu de Jos
 Butoiu de Sus
 Butoiești

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale